A sportruházat olyan ruházat, beleértve a lábbeliket is, amelyet valamilyen sporthoz, vagy testgyakorláshoz viselünk. A legtöbb sportnak megvan a maga speciális ruhakészlete. Ezt a fajta ruházatot nem kizárólag sporttevékenység gyakorlása során viselik, hanem gyakran kényelmi okokból, vagy divatból. 

A sportruházat értékesítése globálisan óriási, és folyamatosan növekvő piac. 2019-ben az összértéke meghaladhatta a 180 milliárd amerikai dollárt, egyharmadával több a 2012-ben elért bevételnél. 

A világ legnagyobb sportruházat gyártói az amerikai Nike, valamint a német Adidas és a Puma.

Jegyzetek

Divat
Ruhaipar
Sport